Дрејк има више значења:

Људи 
 Дрејк (музичар), канадски репер, певач и глумац Обри Дрејк Грејам

Места

Сједињене Америчке Државе 
 Дрејк (Северна Дакота), град

Антарктик 
 Дрејков пролаз, између рта Хорн и Антарктика